Дэн (鄧 или 邓) — китайская фамилия (клан). Соответствует вьетнамской фамилии  (Đặng). Известные носители:

 Дэн Вэй (род. 1993) — китайская тяжелоатлетка, чемпионка летних Олимпийских игр, чемпионка мира.
 Дэн Линьлинь (род. 1992) — китайская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр.
 Дэн Лицюнь (1915—2015) — китайский партийный деятель.
 Дэн Му (1247—1306) — китайский философ.
 Дэн Мэннюй (ум. 165) — императрица из династии Хань, вторая супруга императора Хуань-ди.
 Дэн Си (VI в. до н. э.) — древнекитайский мыслитель и государственный деятель.
 Дэн Сюэмэй (род. 1991) — китайская пауэрлифтерша, чемпионка летних Паралимпийских игр.
 Дэн Сяопин (1904—1997) — китайский революционер, политик и реформатор, деятель Коммунистической партии Китая.
 Дэн Сяофэй (род. 1983) — китайский футболист.
 Дэн Фа (1906—1946) — деятель Коммунистической партии Китая (КПК), член ЦК КПК.
 Дэн Хуа (1910—1980) — генерал Китайской Народно-освободительной армии.
 Дэн Цзичжоу, Павел (1905—1990) — католический прелат, епископ Цзядина (1949—1990).
 Дэн Цинмин (род. 1965) — китайский космонавт (тайконавт).
 Дэн Цинъюнь (род. 1947) — американский учёный-химик.
 Дэн Чанъю (род. 1947) — китайский генерал ВВС НОАК.
 Дэн Чживэй (род. 1988) — китайский борец вольного стиля.
 Дэн Чжичэн (1887—1960) — китайский историк.
 Дэн Чжосян (род. 1988) — китайский футболист.
 Дэн Чжунся (1894—1933) — деятель КПК.
 Дэн Шичан (1849—1894) — китайский морской офицер конца эпохи империи Цин, национальный герой Китая.
 Дэн Шуцюнь (1902—1970) — китайский миколог.
 Дэн Юйцзяо (род. 1987) — официантка китайского ресторана, ставшая известной в мировой прессе после того, как, защищаясь от изнасилования, нанесла смертельные ножевые ранения одному из чиновников КПК.
 Дэн Юйчэн (род. 1999) — тайваньский спортсмен-лучник.
 Дэн Япин (род. 1973) — китайский игрок в настольный теннис, четырёхкратная олимпийская чемпионка.
 Денг, Венди (род. 1968) — американская предпринимательница китайского происхождения.

См. также 
 Дэн (персонаж Battle Angel)
 Ден
 Сто фамилий